Alania hace referencia a los siguientes artículos:

Alania, estado medieval del pueblo de los alanos en el Cáucaso Norte.
 Osetia del Norte-Alania, actual república de la Federación Rusa.
 Alania, género de plantas.
 Alania Airlines, aerolínea rusa.